Айнесон:
 Айнесон, Ральф (род.1969) — британский актёр.
 Айнесон, Тони (род. 1950) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.